Roggwiler – abitanti di Roggwil (Berna)
Roggwiler – abitanti di Roggwil (Turgovia)